La nazionale di calcio femminile dell'Ecuador è la rappresentativa calcistica femminile internazionale della Ecuador, gestita dalla Federazione calcistica dell'Ecuador (Federación Ecuatoriana de Fútbol - FEF).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 24 giugno 2016, la nazionale femminile occupa il 50º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, guadagnandone due rispetto alla classifica redatta il 25 marzo 2016.

Come membro della Confederación sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, tra i quali il Campionato mondiale FIFA, la Coppa America di calcio femminile, i Giochi olimpici estivi, i Giochi panamericani e i tornei a invito.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: Non qualificata
 1995: Non partecipante
 1999: Non qualificata
 2003: Non qualificata
 2007: Non qualificata
 2011: Non qualificata
 2015: Primo turno
 2019: Non qualificata
 2023: Non qualificata

Partecipazioni alla Coppa America 
 1995 - 4º posto
 1998 - 4º posto
 2003 - Fase a gironi
 2006 - Fase a gironi
 2010 - Fase a gironi
 2014 - 3º posto 
 2018 - Fase a gironi
 2022 - Fase a gironi

Tutte le rose

Mondiali

Campionato sudamericano

Rosa 
Rosa della formazione iscritta ai mondiali di Canada 2015

Allenatore: Vanessa Arauz

Note

Voci correlate 
 Campionato ecuadoriano di calcio femminile
 Federazione calcistica dell'Ecuador

Altri progetti

Collegamenti esterni